Polícia signifie police dans plusieurs langues. Policia peut faire référence à:

Forces de l'ordre

Termes espagnols 

 Policía Federal Argentina (Police fédérale argentine)
 Policía Nacional de Colombia (Police nationale colombienne)
 Policía Nacional del Perú (Police nationale péruvienne)
 Cuerpo Nacional de Policía (Corps national de police espagnole)

Termes portugais 

 Brésil:
 Polícia Civil (Police civile brésilienne)
 Polícia Federal (Police fédérale brésilienne)
 Polícia Ferroviária (Police fédérale des chemins de fer)
 Polícia Militar (Police militaire brésilienne)
 Polícia Rodoviária (Police fédérale des routes)
 Polícia de Segurança Pública, Portugal
 Guarda nacional Republicana, Portugal
 Corpo de Polícia de Segurança Pública, Macao

Termes albanais 

 Policia e Shtetit (police albanaise)

Musique 

 "Polícia" (chanson), une chanson du groupe de rock brésilien Titãs